Simplicia:

Природа 
 Simplicia (насекомые) — род насекомых отряда чешуекрылых из семейства совок и подсемейства совок-пядениц.
 Simplicia (растение) — род растений семейства Злаки.

Техника 
 Simplicia — ликвидированная французская автомобильная марка.